Matemàtiques: Signe o caràcter que serveix per representar un nombre. Vegeu Xifra (Matemàtiques)
 Criptografia: Clau d'un sistema criptogràfic xifrat. Vegeu Clau (criptografia)
 Música: gènere musical. Vegeu Xifra (música)